

Meteorologia 
 Uragani – tipi di cicloni tropicali
 Uragano – venti di forza eccezionale, corrispondente al dodicesimo grado della scala di Beaufort

Musica 
 Uragani – gruppo musicale beat italiano
 VIS Uragani – gruppo musicale rock croato

Pagine correlate 
L'uragano
Uragano (disambigua)